Жеро I:

 Жеро I (ок. 1125—1184) — граф Макона и Вьенна, сеньор де Сален.
 Жеро I д’Арманьяк (ум. 1020) — граф д’Арманьяк.